La Norgesmesterskapet 1982 di calcio fu la 77ª edizione del torneo. La squadra vincitrice fu il Brann, che vinse la finale contro il Molde con il punteggio di 3-2.

Risultati

Primo turno

Ripetizione

Secondo turno

Terzo turno

Ripetizione

Quarto turno

Quarti di finale

Ripetizione

Semifinali

Finale

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 1982
Edizioni della Coppa di Norvegia